Барагунов — фамилия; имеет женскую форму Барагунова.
 Барагунов, Аскер Хусенович (род. 1990) — российский самбист, призёр чемпионата России по боевому самбо, кандидат в мастера спорта России.
 Барагунов, Владимир Хатизович (1931—1997) — советский и российский певец, музыковед, заслуженный деятель искусств РФ.